Обор:

 Обор — посёлок в  районе имени Лазо Хабаровского края.
 Обор — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 
 Обо́р — река в Хабаровском крае.